Beatrix z Montfortu (1249 – 9. března 1312) byla v letech 1249 až 1312 vládnoucí hraběnka z Montfortu. Sňatkem s hrabětem Robertem IV. byla také hraběnkou z Dreux.

Život 
Beatrix se narodila někdy mezi prosincem 1248 a 1249 jako jediný potomek hraběte Jana I. z Montfortu a jeho manželky Jeanne de Chateaudun.

V roce 1249 její otec zemřel na Kypru při účasti na sedmé křížové výpravě. Tak se asi roční Beatrix stala hraběnkou z Montfortu.

V roce 1251 se její matka znovu vdala za Jana z Brienne, velkého komorníka Francie, a porodila mu dceru Blanku (1252–1302); Blanka se později provdala za Viléma II. de Fiennes, barona z Tingry. Jeanne de Chateaudun zemřela někdy po roce 1252 a ustanovila Beatrix a Blanku svými spoludědičkami.

Beatrix se asi jako jedenáctiletá v roce 1260 provdala za o sedm let staršího Roberta IV., hraběte z Dreux a Braine. Robert byl synem hraběte Jana I. z Dreux a Marie Bourbonské. Jak bylo u vládkyň zvykem, stal se Robert po svatbě spoluvládcem Beatrix a hrabětem z Montfortu z práva své manželky.

Beatrix zemřela 9. března 1312 asi ve věku 63 let. Pohřbena byla v opatství Haute-Bruyère. Svého manžela přežila o třicet let.

Potomci 
Za dvaadvacet let manželství Beatrix porodila šest dětíː

 Marie z Dreux (1261–1276)
 Jolanda z Dreux (1263–1322)
 Jan II. z Dreux (1265–1309)
 Jana z Dreux
 Beatrix z Dreux (1270–1328)
 Robert z Dreux

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Úmrtí 9. března
Úmrtí v roce 1312
Montfortové
Hraběnky z Dreux
Ženy